

Patronyme 

 Georges Van Linthout (1958-), dessinateur et scénariste belge de bande dessinée,
 Willy Linthout (1953-), dessinateur belge de bande dessinée.

Toponyme 
 Castel de Linthout à Woluwe-Saint-Lambert (Bruxelles),
 Cité ouvrière de Linthout à Schaerbeek (Bruxelles),
 Rue de Linthout à Bruxelles.